Наводчица — песня Владимира Высоцкого, написанная до 18 июля 1964 года. Вариант названия — «Нинка».

История создания 
Есть несколько версий истории создания песни и времени её написания.

Авторская — 18 июля 1964 года из Айзкраукле, где Высоцкий находился на съёмках фильма «На завтрашней улице», он написал Людмиле Абрамовой (на которой был тогда женат): «Дописал песню про „Наводчицу“… Посвятил Яловичу. Ребятам нравится, а мне не очень». При этом в письме текст песни приводится без последнего куплета, исходя из чего можно предположить, что работа над песней на тот момент ещё не была окончена.

Всеволод Абдулов в своих воспоминаниях оспаривает эту версию: «Володя написал её <«Наводчицу»> в Москве, на Пушкинской улице, в доме Жени Баранкина, замечательного скрипача». После ночного похода за водкой в кафе «Арарат», они остановились у автоматов с газированной водой, а Высоцкий отошёл в сторону, произнося про себя: «Постой, чудак, она ж наводчица»; а вернувшись в квартиру Баранкина, «буквально через 15 минут спел ту самую „Нинку“». Виталий Хазанский к этому добавляет, что фраза «Постой, чудак» прозвучала, когда Высоцкий (или кто-то другой из компании) хотел ударить по уже упомянутому автомату с газировкой.

Жанна Перельман, вдова Вадима Перельмана, участвовавшего в вышеописанном походе, в своём письме Лиону Наделю описывает этот случай примерно также, но с уточнением, что, возвращаясь назад, друзья увидели стоящую у входа женщину; и «Володя сказал: „Постой, чудак, она наводчица!“, и мой муж <Перельман> ответил: „Плевать на это, очень хочется“».

При этом П. Фокин предполагает, что Абдулов слышал первоначальный недоработанный вариант песни или даже только несколько куплетов.

Издания 

 Текст песни был впервые напечатан при жизни поэта, в сборнике «Песни русских бардов» парижского издательства «YMCA-Press» (1977).
 Песня была включена в состав посмертной пластинки поэта «Большой Каретный» (1989; 7-я пластинка серии «На концертах В. Высоцкого»).

Факты 
 Песня, в числе 5 других песен В.Высоцкого, была использована в части 1 телеверсии спектакля «Песни нашего двора» (2003) театра-студии «У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского.

Оценка 
 По словам Лиона Наделя, песня была растаскана на цитаты, в народе её «называли „Ромео и Джульетта XX века“, „Гимном дворов и подворотен 60-х“».
 Цитата из песни «Пойдём в кабак, зальём желание» используется в брошюре Н. М. Ходакова «Молодым супругам», который пишет, что «поэт весьма тонко подметил действие алкоголя на половое влечение».

Примечания

Источники 
 
 Лион Найдель «А мне плевать, мне очень хочется»

См. также 
Список произведений Владимира Высоцкого

Песни Владимира Высоцкого